Афрички рекорди у атлетици на отвореном су најбољи резултати афричких атлетичара постигнути на атлетским такмичењима на отвореном широм света. Преглед афричких рекорда признатих од ЦАА (Конфедерација афричке атлетике) постигнутух до 1. јуна 2014. године.

Мушкарци 

+ резултат постигнут у пролазу неке дуже трке
 рекорд није ратификован

Жене

Референце 

Атлетски рекорди
Спорт у Африци
Атлетика у Африци